

História 
 Diogo da Silva — primeiro inquisidor-mor de Portugal
 Diogo da Silva, 8.º Senhor de Vagos
 Diogo da Silva (1511-1556) — alcaide-mór de Lagos em Portugal
 Diogo da Silva, 1.º Conde de Portalegre 
 Diogo da Silva e Mendonça — vice-rei de Portugal no periodo filipino

Esportes 
 Diogo Silva — lutador de taekwondo brasileiro
 Diogo Silva (futebolista) — futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos